Maria Gern steht für:
 Maria Gern (Berchtesgaden), Ortsteil von Berchtesgaden
 Wallfahrtskirche Maria Gern, römisch-katholische Wallfahrtskirche bei Berchtesgaden